Земљо планина, земљо на реци () је химна Аустрије. Аутор текста је Паула фон Прерадовић, унука Петра Прерадовића.

Стихови

Спољашње везе 
 MIDI фајл
 „Симболи Аустрије"

Аустрија
А